Les Frangines – film del 1960 diretto da Jean Gourguet
Les Frangines – film tv del 2002 diretto da Laurence Katrian
Frangines – serie televisiva del 2016